Protestele sociale din România din 2013  sunt o serie de manifestări în curs de desfășurare care au început la mijlocul lunii ianuarie 2013 ca urmare a neplății salariilor și a condițiilor de muncă. Printre cererile protestatarilor se află și demisia guvernului actual care este acuzat de neglijență și incompetență. Mulți oameni consideră că actualul guvern nu și-a respectat promisiunile de la alegerile legislative din 2012. Ca urmare a proiectului minier de la Roșia Montană, de la 1 septembrie 2013 au început și protestele împotriva acestui proiect. În 2013 au mai avut loc și protestele împotriva exploatării gazelor de șist, protestele bicicliștilor și a celor care sunt împotriva eutanasierii câinilor maidanezi.

Referințe și note

Legături externe

VIDEO Pungesti: Cateva utilaje ale Chevron au inceput sa lucreze luni. / Apeluri pe retelele de socializare pentru un protest masiv in fata Guvernului. /  Manifestanti urcati cu forta in dube de jandarmi, o parte dintre ei au sustinut ca au fost batuti. / Ponta: Jandarmii au aplicat legea, ii felicit,  A. Neagu, C. Ionel, HotNews.ro, 2 decembrie 2013

2013 în România
Proteste în România
Istoria contemporană a României
Proteste în 2013
Proteste în 2014